Евсеевский — название населённых пунктов в России:
 
 Евсеевский — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Евсеевский — хутор в Суровикинском районе Волгоградской области.
 Евсеевский — хутор в Ногайском районе Карачаево-Черкесии.
 Евсеевский — хутор в Крымском районе Краснодарского края.
 Евсеевский — хутор в Усть-Донецком районе Ростовской области.

См. также 
 Евсеев
 Евсеевская